Chalais – miasto we Francji, w Regionie Centralnym
 Chalais – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente
 Chalais – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Vienne
 Chalais – miejscowość w Szwajcarii